Église Saint-Samson peut désigner :

France 

 L'église Saint-Samson d'Angers
 L'église Saint-Samson de Bobital
 L'église Saint-Samson de Bouillancourt-sous-Miannay
 L'église Saint-Samson de Bruille-lez-Marchiennes
 L'église Saint-Samson de Clermont (Oise)
 L'église Saint-Samson d'Illifaut
 L'église Saint-Samson de Kérity
 L'église Saint-Samson de Lanvollon
 L'église Saint-Samson de Moyenneville
 L'église Saint-Samson d’Ouistreham
 L'église Saint-Samson de La Roche-Guyon
 L'église Saint-Samson de Saint-Samson-la-Poterie
 L'église Saint-Samson de Saint-Samson-de-la-Roque
 L'église Saint-Samson de Saint-Samson (Eure)
 L'église Saint-Samson de Saint-Samson (Mayenne)
 L'église Saint-Samson de La Ferté-Saint-Samson
 L'église Saint-Samson de Saint-Samson-de-Bonfossé
 L'église Saint-Samson de Saint-Samson-sur-Rance
 L'église Saint-Samson de Trévou-Tréguignec

Bailliage de Guernesey 
 L'église Saint-Samson Saint-Samson (Guernesey), en anglais St Sampson.

Voir aussi

Saint-Samson